Fontcouverte kan syfta på:

 Fontcouverte, Aude, fransk kommun i departementet Aude
 Fontcouverte, Charente-Maritime, fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Fontcouverte-la-Toussuire, fransk kommun i departementet Savoie